Корженёвские (ед. число ) — дворянские роды:

 Герба Наленч, восходящий к началу XVI века и происходящий от рода Малиновских, был внесён в VI часть родословной книги Виленской, Волынской, Гродненской и Минской губерний.
 Герба Вага, пишутся также Можейко-Корженевские; происходит от жившего в XIV веке Ходки Корженевского, из внуков которого Патей (Ипатий) был родоначальником знаменитого литовского рода Поцеев, а Можейко — рода Корженевских.
 Герба Лис, восходящий к концу XV века; был внесён в VI часть родословной книги Волынской губернии;
 Герба Лодзя, Корженевские-Ляховичи, восходящие к концу XVI века были внесены в VI часть родословной книги Волынской и Ковенской губерний.
 Герба Лелива, восходящий к началу XVII века и внесённый в VI часть родословной книги тех же губерний.

Известные носители фамилии 
 Корженевский, Николай Леопольдович — (1879—1958) выдающийся русский, советский географ, гляциолог, путешественник, исследователь Памира.
 Корженевский, Алоизий (ум. 1826) — польский проповедник и физик.
 Корженёвский, Аполлон (Аполлон Наленч-Коженёвский) (1820—1869) — польский поэт, переводчик, драматург. Отец писателя Джозефа Конрада (Юзефа Коженёвского).
  () — польский поэт XIX века, автор произведений «Krótka wiadomość о Jadźwingach» (Wilno, 1830), «Sonety» (Warszawa, 1838), «Kilka miejscowych ballad» (Wilno, 1839).
 Корженёвский, Ипполит (1827—1879) — русский хирург.
 Корженевский, Осип Иванович (Коженевский, Юзеф)
 Корженёвская, Мария Регина

См. также 
 Корженевский
 Корженёвский
 Можейко-Корженевские
 Коженевский
 Коженёвский

Литература

Примечания 

Дворянство Великого княжества Литовского
Дворянские роды по алфавиту